Metal steht für:
 Metal, eine Musikrichtung
 Metal (Kultur), eine auf die Musik bezogene Szene
 Metal (API), Programmierschnittstelle für 3D-Grafik von Apple
 Metal for Muthas, eine einflussreiche Kompilation von Liedern diverser Bands 
 Metal Massacre, eine Reihe von Kompilationen eines amerikanischen Musiklabels
 Metal Blade Records, ein US-amerikanisches Musiklabel 
 Metal.de, ein  deutschsprachiges Online-Magazin

Metal ist der Künstlername von:
 Mikkel Metal (eigentlich Mikkel Meldgaard; * 1973), dänischer Musiker

METAL steht als Abkürzung für:
 Macro Expansion Template Attribute Language, eine Makrosprache

Siehe auch:

 Metall (Begriffsklärung)
 Mettal
 Mettel
 

Abkürzung